Сборная Литвы по шахматам представляет Литву на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Литвы. Наивысший рейтинг сборной — 2548 (2002, 2008).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали
 На шахматных олимпиадах: Эдуардас Розенталис (9 раз)
 На командных чемпионатах Европы:  Эдуардас Розенталис и Шарунас Шулскис (раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Вайдас Сакалаускас  резервная доска (2004)

Примечания

Ссылки 

Ш
Л
Шахматы в Литве